Gschwand ist der Name folgender Orte:

 Gschwand (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Gschwand (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gschwand (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Gschwand (Gemeinde Sankt Gilgen), Ortschaft und Katastralgemeinde am Wolfgangsee, Salzburg (veraltet auch mit «dt» geschrieben)

Siehe auch:
 Geschwand
 Gschwandt
 Gschwend (Begriffsklärung)
 Schwendbau – zur Namenkunde